„Шоколад и пипер“ () е бразилска теленовела, създадена от Валсир Караско.

Актьорски състав

В България 
В България сериалът е излъчен на 26 септември 2006 г. като последният епизод е излъчен на 21 май 2007 г. по Евроком. На 2 юни 2017 г. започва поредното излъчване и приключва на 1 февруари 2018 г. Дублажът е на студио Доли. Ролите се озвучават от артистите Адриана Андреева, Ива Апостолова, Кристиян Фоков и Росен Плосков.

Външни препратки 
 Официален сайт
 

Бразилски теленовели
Теленовели на ТВ Глобо